Eduardo Cruz Sánchez – musicista e cantante spagnolo
 Mónica Cruz Sánchez – ballerina, attrice e modella spagnola
 Penélope Cruz Sánchez – attrice e modella spagnola